Di seguito una lista di asteroidi dal numero 455001 al 456000 con data di scoperta e scopritore.

455001-455100 

|-
|455001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455011 - ||  ||  || CSS
|-
|455012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455015 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455017 - ||  ||  || CINEOS
|-
|455018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455028 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455030 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|455031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455037 - ||  ||  || WISE
|-
|455038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455040 - ||  ||  || CSS
|-
|455041 - ||  ||  || CSS
|-
|455042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455044 - ||  ||  || CSS
|-
|455045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455056 - ||  ||  || CSS
|-
|455057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455073 - ||  ||  || CSS
|-
|455074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455075 - ||  ||  || CSS
|-
|455076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455080 - ||  ||  || CSS
|-
|455081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455082 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|455083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455089 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|455090 - ||  ||  || CSS
|-
|455091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455100 - ||  ||  || CSS
|-
|}

455101-455200 

|-
|455101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455105 - ||  ||  || WISE
|-
|455106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455110 - ||  ||  || CSS
|-
|455111 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455116 - ||  ||  || CSS
|-
|455117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455119 - ||  ||  || CSS
|-
|455120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455123 - ||  ||  || WISE
|-
|455124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455145 - ||  ||  || Gibson, J.
|-
|455146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455157 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|455158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455160 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|455161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455162 - ||  ||  || CSS
|-
|455163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455164 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|455165 - ||  ||  || CSS
|-
|455166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455169 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455171 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|455172 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|455173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455176 - ||  ||  || CSS
|-
|455177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455196 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

455201-455300 

|-
|455201 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|455202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455203 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|455204 - ||  ||  || NEAT
|-
|455205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455206 - ||  ||  || Allen, R. L., Bernstein, G., Malhotra, R.
|-
|455207 Kellyyoder ||  ||  || SKADS
|-
|455208 - ||  ||  || SKADS
|-
|455209 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|455210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455211 - ||  ||  || NEAT
|-
|455212 - ||  ||  || NEAT
|-
|455213 - ||  ||  || NEAT
|-
|455214 - ||  ||  || NEAT
|-
|455215 - ||  ||  || NEAT
|-
|455216 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455217 - ||  ||  || Wolf, M., Šarounová, L.
|-
|455218 - ||  ||  || NEAT
|-
|455219 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455221 - ||  ||  || Hönig, S. F.
|-
|455222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455224 - ||  ||  || NEAT
|-
|455225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455230 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455240 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455248 - ||  ||  || NEAT
|-
|455249 - ||  ||  || NEAT
|-
|455250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455261 - ||  ||  || NEAT
|-
|455262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455264 - ||  ||  || NEAT
|-
|455265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455282 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455289 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|455290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455294 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|455295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455297 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|455298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455299 - ||  ||  || Knöfel, A.
|-
|455300 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

455301-455400 

|-
|455301 - ||  ||  || NEAT
|-
|455302 - ||  ||  || NEAT
|-
|455303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455305 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455307 - ||  ||  || NEAT
|-
|455308 - ||  ||  || NEAT
|-
|455309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455310 - ||  ||  || NEAT
|-
|455311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455315 - ||  ||  || NEAT
|-
|455316 - ||  ||  || NEAT
|-
|455317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455318 - ||  ||  || NEAT
|-
|455319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455323 - ||  ||  || NEAT
|-
|455324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455325 - ||  ||  || Hönig, S. F.
|-
|455326 - ||  ||  || NEAT
|-
|455327 - ||  ||  || NEAT
|-
|455328 - ||  ||  || NEAT
|-
|455329 - ||  ||  || Teide
|-
|455330 - ||  ||  || NEAT
|-
|455331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455332 - ||  ||  || NEAT
|-
|455333 - ||  ||  || NEAT
|-
|455334 - ||  ||  || NEAT
|-
|455335 - ||  ||  || NEAT
|-
|455336 - ||  ||  || NEAT
|-
|455337 - ||  ||  || NEAT
|-
|455338 - ||  ||  || NEAT
|-
|455339 - ||  ||  || NEAT
|-
|455340 - ||  ||  || NEAT
|-
|455341 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455342 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455343 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455349 - ||  ||  || CINEOS
|-
|455350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455351 - ||  ||  || NEAT
|-
|455352 - ||  ||  || NEAT
|-
|455353 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|455354 - ||  ||  || NEAT
|-
|455355 - ||  ||  || NEAT
|-
|455356 - ||  ||  || NEAT
|-
|455357 - ||  ||  || NEAT
|-
|455358 - ||  ||  || NEAT
|-
|455359 - ||  ||  || NEAT
|-
|455360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455362 - ||  ||  || CINEOS
|-
|455363 - ||  ||  || NEAT
|-
|455364 - ||  ||  || NEAT
|-
|455365 - ||  ||  || NEAT
|-
|455366 - ||  ||  || NEAT
|-
|455367 - ||  ||  || NEAT
|-
|455368 - ||  ||  || NEAT
|-
|455369 - ||  ||  || Needville
|-
|455370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455371 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455373 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455374 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455375 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455377 - ||  ||  || NEAT
|-
|455378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455380 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455381 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455382 - ||  ||  || NEAT
|-
|455383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455384 - ||  ||  || NEAT
|-
|455385 - ||  ||  || Eskridge
|-
|455386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455387 - ||  ||  || NEAT
|-
|455388 - ||  ||  || NEAT
|-
|455389 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455391 - ||  ||  || NEAT
|-
|455392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455399 - ||  ||  || NEAT
|-
|455400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

455401-455500 

|-
|455401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455402 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455404 - ||  ||  || NEAT
|-
|455405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455408 - ||  ||  || NEAT
|-
|455409 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455410 - ||  ||  || NEAT
|-
|455411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455413 - ||  ||  || NEAT
|-
|455414 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455428 - ||  ||  || NEAT
|-
|455429 - ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|455430 - ||  ||  || NEAT
|-
|455431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455434 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455438 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455439 - ||  ||  || CINEOS
|-
|455440 - ||  ||  || NEAT
|-
|455441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455444 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|455445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455446 - ||  ||  || NEAT
|-
|455447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455448 - ||  ||  || NEAT
|-
|455449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455454 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455456 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455457 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455458 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455459 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455461 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455465 - ||  ||  || NEAT
|-
|455466 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455468 - ||  ||  || NEAT
|-
|455469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455473 - ||  ||  || NEAT
|-
|455474 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455476 - ||  ||  || NEAT
|-
|455477 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455478 - ||  ||  || NEAT
|-
|455479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455481 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455489 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455493 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455497 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455498 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455499 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455500 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|}

455501-455600 

|-
|455501 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|455502 - ||  ||  || Palomar
|-
|455503 - ||  ||  || Needville
|-
|455504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455505 - ||  ||  || NEAT
|-
|455506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455513 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455516 - ||  ||  || CSS
|-
|455517 - ||  ||  || NEAT
|-
|455518 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|455519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455529 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455535 - ||  ||  || NEAT
|-
|455536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455541 - ||  ||  || NEAT
|-
|455542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455544 - ||  ||  || CSS
|-
|455545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455550 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455554 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|455555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455560 - ||  ||  || NEAT
|-
|455561 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455562 - ||  ||  || CINEOS
|-
|455563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455565 - ||  ||  || CSS
|-
|455566 - ||  ||  || NEAT
|-
|455567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455584 - ||  ||  || NEAT
|-
|455585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

455601-455700 

|-
|455601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455629 - ||  ||  || CSS
|-
|455630 - ||  ||  || CSS
|-
|455631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455632 - ||  ||  || CSS
|-
|455633 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|455634 - ||  ||  || NEAT
|-
|455635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455639 - ||  ||  || CSS
|-
|455640 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455649 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|455650 - ||  ||  || CSS
|-
|455651 - ||  ||  || CSS
|-
|455652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455657 - ||  ||  || CSS
|-
|455658 - ||  ||  || CINEOS
|-
|455659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455664 - ||  ||  || NEAT
|-
|455665 - ||  ||  || CSS
|-
|455666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455669 - ||  ||  || Calvin College
|-
|455670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455672 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|455673 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|455674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455679 - ||  ||  || CSS
|-
|455680 - ||  ||  || CSS
|-
|455681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455682 - ||  ||  || CSS
|-
|455683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455684 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|455685 - ||  ||  || CSS
|-
|455686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455687 - ||  ||  || CSS
|-
|455688 - ||  ||  || CSS
|-
|455689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455694 - ||  ||  || CSS
|-
|455695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

455701-455800 

|-
|455701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455704 - ||  ||  || CSS
|-
|455705 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455709 - ||  ||  || CSS
|-
|455710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455712 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|455713 - ||  ||  || CSS
|-
|455714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455715 - ||  ||  || CSS
|-
|455716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455720 - ||  ||  || CSS
|-
|455721 - ||  ||  || CSS
|-
|455722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455733 - ||  ||  || CSS
|-
|455734 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455738 - ||  ||  || CINEOS
|-
|455739 Isabelita||  ||  || Lacruz, J.
|-
|455740 - ||  ||  || CSS
|-
|455741 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455743 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|455744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455747 - ||  ||  || CSS
|-
|455748 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455752 - ||  ||  || NEAT
|-
|455753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455758 - ||  ||  || NEAT
|-
|455759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455771 - ||  ||  || NEAT
|-
|455772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455773 - ||  ||  || CSS
|-
|455774 - ||  ||  || NEAT
|-
|455775 - ||  ||  || CSS
|-
|455776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455777 - ||  ||  || NEAT
|-
|455778 - ||  ||  || NEAT
|-
|455779 - ||  ||  || CINEOS
|-
|455780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455781 - ||  ||  || NEAT
|-
|455782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455784 - ||  ||  || NEAT
|-
|455785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455791 - ||  ||  || CSS
|-
|455792 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455793 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455795 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|455796 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455798 - ||  ||  || CSS
|-
|455799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455800 - ||  ||  || CSS
|-
|}

455801-455900 

|-
|455801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455806 - ||  ||  || NEAT
|-
|455807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455817 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455824 - ||  ||  || CSS
|-
|455825 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455826 - ||  ||  || CSS
|-
|455827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455841 - ||  ||  || CSS
|-
|455842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455865 - ||  ||  || CSS
|-
|455866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455868 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

455901-456000 

|-
|455901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455917 - ||  ||  || CSS
|-
|455918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455922 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|455923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455933 - ||  ||  || CSS
|-
|455934 - ||  ||  || CSS
|-
|455935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455946 - ||  ||  || CSS
|-
|455947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|455948 - ||  ||  || LONEOS
|-
|455949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455950 - ||  ||  || CSS
|-
|455951 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|455952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455953 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|455954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455957 - ||  ||  || CSS
|-
|455958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455961 - ||  ||  || CSS
|-
|455962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455964 - ||  ||  || CSS
|-
|455965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455971 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|455972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455981 - ||  ||  || CSS
|-
|455982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455984 - ||  ||  || CSS
|-
|455985 - ||  ||  || CSS
|-
|455986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|455998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|455999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|456000 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|}

Collegamenti esterni 

 

0455001